Gonzalo Queipo de Llano (1875 - 1951), un militaire espagnol ;
 José María Queipo de Llano (1786 - 1843), un homme politique espagnol.
Patronyme hispanique